Het uilengeslacht Bubo, beter bekend als de oehoes
Poppo van de Friezen, ook Bubo of Bobba (674–734), Friese koning.
Grieks (βουβών, boubon, 'lies') voor een buil, oftewel gezwollen lymfeklier bij de builenpest, zie pest (ziekte).
Bubo (cognomen), Romeinse familiebijnaam.